Ломас де Сан Хуан има више значења:

 Ломас де Сан Хуан (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ломас де Сан Хуан (Капулхуак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ломас де Сан Хуан (Лос Рејес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ломас де Сан Хуан (Куилапам де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику